Mala RNK je naziv za ove vrste molekula ribonukleinskih kiselina:
mikroRNK (eng. microRNA)
piRNK (eng. piwi-interacting RNA)
mala interferirajuća RNK (siRNK, eng. small interfering RNA)
mala jezgrena RNK (snRNK, eng.  small nuclear RNA)
mala jezgričina RNK (snoRNK, eng. small nucleolar RNA)
mala nekodirajuća RNK (eng. tiny noncoding RNA)

Ribonukleinska kiselina